Station Bryn (Verenigd Koninkrijk), station in Bryn, Verenigd Koninkrijk
 Station Bryn (Oslo), station in Bryn, een wijk in het Noorse Oslo